Myst steht für:

 Myst, eine Serie von Computer-Adventure-Spiele

Myst ist der Familienname folgender Personen:

 Kristi Myst (Tina Harlow; 1973), amerikanischen Pornoschauspielerin
 Magnus Myst (* 1974), deutscher Autor